Brieżniewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Brieżniewo – wieś w obwodzie kałuskim
 Brieżniewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Breżniew... ujrzałem śmierć na scenie – zapis koncertu zespołu Pidżama Porno w Atlas Arena Łódź
 Leonid Breżniew – radziecki polityk

Strony ujednoznaczniające